Таловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Таловский сельсовет — в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Таловский сельсовет — в Тарумовском районе Дагестана.
 Таловский сельсовет — в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Таловский сельсовет — в Юргамышском районе Курганской области.